Richmond Hill puede referirse a diferentes lugares:

Belice 
 Richmond Hill (Belice)

Canadá 
 Richmond Hill (Ontario)

Estados Unidos 
 Richmond Hill (California)
 Richmond Hill (Carolina del Norte)
 Richmond Hill (Georgia)
 Richmond Hill (Livingston, Nueva York)
 Richmond Hill (Manhattan), Nueva York.
 Richmond Hill (Queens), Nueva York.
 Richmond Hill Road, carretera en el borough de Staten Island, Nueva York

Reino Unido 
 Richmond Hill (Londres)
 Richmond Hill (West Yorkshire)
 Richmond Hill (Bournemouth)

Sri Lanka 
 Richmond Hill (Galle)